Сезон 2022/23 — 31-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 48-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе английского футбола.

Помимо участия в чемпионате команда выступает в Кубке Англии, Кубке Английской футбольной лиги и Лиге Европы.

В этом сезоне команду возглавил нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который сменил временного тренера Ральфа Рангника.

Летнее трансферное окно в Англии открылось 10 июня и закрылось 1 сентября 2022 года.

С 13 ноября по 26 декабря в Премьер-лиге запланирован перерыв, связанный с проведением чемпионата мира в Катаре.

После медийного скандала, связанного с интервью, которое Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану, «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем по взаимному согласию 22 ноября. В тот же день владеющая клубом семья Глейзеров выступила с заявлением о «начале процесса изучения стратегических альтернатив» для клуба, что может включать в себя его продажу. В первом квартале 2023 года предложения о покупке клуба сделали несколько инвесторов, включая катарского шейха Джасима ибн Хамада Аль-Тани и Джима Рэтклиффа.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
 Поставщик формы: adidas
 Титульный спонсор (футболки): TeamViewer
 Спонсор (рукава футболок): DXC

 Домашняя форма

 Выездная форма

 Резервная форма

 Вратарская форма

Предсезонные и товарищеские матчи 
«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к сезону 2022/23 предсезонным турне, в рамках которого провёл матчи в Таиланде и Австралии, где сыграл с «Ливерпулем», «Мельбурн Виктори», «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой». 30 июля команда провела товарищеский матч против «Атлетико Мадрид» в Норвегии, а 31 июля — против «Райо Вальекано» на «Олд Траффорд». В предсезонное турне в Таиланд и Австралию отправились: Давид де Хеа, Том Хитон, Нейтан Бишоп, Матей Коварж (вратари), Эрик Байи, Диогу Дало, Итан Лэрд, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Тайрелл Маласия, Люк Шоу, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Эрон Уан-Биссака (защитники), Амад Диалло, Бруно Фернандеш, Фред, Джеймс Гарнер, Ханнибал Межбри, Зидан Икбал, Скотт Мактоминей, Факундо Пельистри, Чарли Сэвидж, Донни ван де Бек (полузащитники), Тахит Чонг, Антони Эланга, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо (нападающие).

Обзор участия в турнирах

Премьер-лига 

Календарь матчей Премьер-лиги сезона 2022/23 был опубликован 16 июня 2022 года. «Манчестер Юнайтед» открыл сезон домашней игрой против «Брайтон энд Хоув Альбион» и завершит домашней игрой против «Фулхэма».

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 30 октября 2022 года и с 26 марта 2023 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 30 октября 2022 года по 26 марта 2023 года
Примечание: даты и время начала предстоящих матчей являются предварительными и могут измениться.

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Дата не определена

Кубок Английской футбольной лиги 
«Юнайтед» начал выступления в Кубке Английской футбольной лиги с третьего раунда, в котором одержал победу над бирмингемским клубом «Астон Вилла» со счётом 4:2. В четвёртом раунде «красные дьяволы» обыграли «Бернли» со счётом 2:0. В четвертьфинале «Юнайтед» разгромил «Чарльтон Атлетик» со счётом 3:0. В полуфинале команда обыграла «Ноттингем Форест» со счётом 5:0 по сумме двух матчей и вышла в финал, в котором обыграла «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0 и выиграла свой первый за шесть лет трофей.

Кубок Англии 
«Юнайтед» начал выступления в Кубке Англии с третьего раунда, в котором встретился с «Эвертоном». Матч завершился победой «красных дьяволов» со счётом 3:1. В четвёртом раунде «Юнайтед» обыграл «Рединг» со счётом 3:1. В пятом раунде команда обыграла «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:1. В четвертьфинале «Юнайтед» обыграл «Фулхэм» с тем же счётом 3:1. В полуфинале команда сыграет на «Уэмбли» против «Брайтон энд Хоув Альбион».

Лига Европы УЕФА 
«Юнайтед» начал выступления в Лиге Европы УЕФА с группового этапа, матчи которого прошли с 8 сентября по 3 ноября 2022 года. По результатам жеребьёвки, которая прошла 26 августа 2022 года, соперниками «Манчестер Юнайтед» в группе стали испанский клуб «Реал Сосьедад», молдавский «Шериф» и кипрская «Омония». По итогам группового этапа «Юнайтед» занял второе место и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.

Групповой этап

Плей-офф

Раунд плей-офф 
По результатам жеребьёвки, которая прошла 7 ноября 2022 года, «Юнайтед» сыграл с испанским клубом «Барселона», занявшим третье место в группе Лиги чемпионов УЕФА. Первые матчи этой стадии прошли 16 февраля, ответные — 23 февраля 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 4:3 по сумме двух матчей.

1/8 финала 
По результатам жеребьёвки, которая прошла 24 февраля 2023 года, «Юнайтед» сыграл с испанским клубом «Реал Бетис».

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

Четвертьфинал 
По результатам жеребьёвки, которая прошла 17 марта 2023 года, «Юнайтед» сыграет с испанским клубом «Севилья».

Статистика

Матчи и голы

Награды

Игрок месяца в клубе

Игрок месяца английской Премьер-лиги

Тренер месяца английской Премьер-лиги

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отправлены в аренду

Результаты матчей резервистов и Академии 
Ниже представлены результаты матчей составов резервной и юношеских команд «Манчестер Юнайтед» на соответствующих турнирах.

«Манчестер Юнайтед» (до 21 года)

Премьер-лига 2. Дивизион 1

Трофей Английской футбольной лиги

Групповой этап

Плей-офф

Международный кубок Премьер-лиги

Групповой этап

«Манчестер Юнайтед» (до 18 лет)

Премьер-лига до 18 лет (Север)

Молодёжный кубок Англии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2022/2023
Манчестер Юнайтед